Лос Тирадо има више значења:

 Лос Тирадо (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Тирадо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику